

Geografia

Austria 
 Finkenstein am Faaker See, già Finkenstein – comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)

Germania
 Finkenstein – località della frazione di Kagel del comune di Grünheide (Mark)

Polonia 
 Finkenstein – antico nome tedesco di Brzezie, frazione del comune di Dobrzeń Wielki nel distretto di Opole (Opole)